BVZ – codice aeroportuale IATA dell'aeroporto civile di Beverley Springs (Australia)